Die Communauté de communes du Fronsadais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 3. Dezember 2002 gegründet und umfasst 18 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Fronsac.

Historische Entwicklung 
Der ursprünglich als Communauté de communes du Canton de Fronsac gegründete Verband änderte im Jahr 2016 seinen Namen auf die aktuelle Bezeichnung.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Fronsadais
Gegründet 2002